Нестерчу́к — розповсюджене українське прізвище. Відомі носії прізвища Нестерчук:

 Нестерчук Вадим Володимирович (1970—2013) — автогонщик.
 Нестерчук Микола Трохимович (*1941) — громадський діяч, заслужений працівник освіти України.
 Нестерчук Мирон Матвійович (* 1942) — український поет, перекладач, художник.
 Нестерчук Павло Петрович (* 1975) — український футболіст, нападник.
 Нестерчук Сергій Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища на -ук